Семь лет в Тибете:

 «Семь лет в Тибете» — книга Генриха Харрера.
 «Семь лет в Тибете» () — экранизация книги (1997, режиссёр Жан-Жак Анно).